Змагання з плавання на дистанції 200 метрів комплексом серед жінок на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2022 відбулися відбулися 15 (попередні запливи та півфінали) та 16 серпня.

Рекорди 
На момент проведення змагань рекорди були наступними:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Фінал

Примітки 

200 метрів комплексом (жінки)